SMY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Simenti (Senegal)
 smy – codice ISO 639-3 della lingua semnani